A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás női 55 kg-os szabadfogású versenyszámát augusztus 16-án rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 

NS55